El río Volta Negro o Mouhoun es un río de África occidental que nace en Burkina Faso y que fluye cerca de 1.352 km hasta el Volta Blanco en Ghana. Volta Negro forma una parte pequeña del límite entre Ghana y Costa de Marfil, y también una sección de la frontera entre Ghana y Burkina Faso.

Volta Negro
Volta Negro
Volta Negro
Frontera Burkina Faso-Ghana
Volta
Volta
Frontera Costa de Marfil-Ghana